Edward Leigh est un nom pouvant désigner:

Edward Leigh (1602-1671), théologien et membre du parlement anglais
Edward Leigh (1742-1786), aristocrate anglais
 (1832-1915), avocat et joueur de cricket britannique
 (1913-1994), joueur de cricket anglais
Edward Leigh (né en 1950), homme politique conservateur britannique
 (né en 1975), commentateur sportif britannique

Voir aussi

Leigh, Edward